Суперкубок Албанії з футболу 1992 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 січня 1993 року між чемпіоном Албанії клубом Влазнія та переможцем кубку Ельбасані.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

1992
Албанія